Дуйсекеев — фамилия; имеет женскую форму Дуйсекеева.
 Дуйсекеев, Амангельды Дуйсекеевич (1942—2015) — советский и казахстанский детский хирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Казахстан.
 Дуйсекеев, Кенес (1946—2020) — заслуженный композитор Казахстана.